El término ciclo de vida (sinónimo de ciclo vital) puede referirse: 

 en biología, al ciclo de vida de los seres vivos; 
 al ciclo de vida como una medición de impacto ambiental;
 en computación, al ciclo de vida del software, que incluye las fases que hay hasta su finalización;
 en la mercadotecnia, al ciclo de vida de un producto.